Таритаун има више значења:
 Таритаун (Џорџија)
 Таритаун (Њујорк)